Het World Happiness Report is een jaarlijks door de VN samengestelde lijst die aangeeft hoe gelukkig de gemiddelde inwoner van (de meeste) landen van de wereld is. Het puntentotaal per land is de som van scores voor welvaart, sociale verbondenheid, levensverwachting en keuzevrijheid van de burgers.

World Happiness Report 2020

Finland staat in 2020 bovenaan en Afghanistan staat onderaan de lijst met 153 landen. (Er zijn 196 internationaal erkende onafhankelijke staten.) Nederland daalde ten opzichte van 2019 een plaats en staat in 2020 op de zesde plaats. Ongeveer 40 landen komen niet op de lijst voor.

World Happiness Report 2019
Finland staat in 2019 bovenaan en Zuid-Soedan staat onder aan de lijst met 156 landen. (Er zijn 196 internationaal erkende onafhankelijke staten.) Nederland steeg ten opzichte van 2018 een plaats en staat in 2019 op de vijfde plaats, de hoogste plaats die het land in de lijst tot heden ooit haalde. België is twee plaatsen gezakt op de lijst ten opzichte van de resultaten van 2018 en staat in 2019 op de 18e plaats. Ongeveer 40 landen komen niet op de lijst voor.

Externe link 
 Website World Happiness Report

Ranglijst
Lijsten van landen